Тема спортивного ориентирования в филателии находит своё отражение на знаках почтовой оплаты, штемпелях и других филателистических материалах, посвящённых спортивному ориентированию, соревнованиям и спортсменам, занимающимся спортивным ориентированием. Может рассматриваться в качестве одной из областей тематического коллекционирования — подразделов спортивной филателии или картофилии.

История и описание 
Впервые почтовые марки на тему спортивного ориентирования появились в 1968 году в Швеции в связи с проведением там II чемпионата мира. Они продавались в тематически оформленных марочных буклетах. В дальнейшем выход филателистических материалов о спортивном ориентировании, как правило, был также приурочен к чемпионатам мира.

Кроме того, выпускались почтовые марки по случаю чемпионата Европы 2008 года и юниорского чемпионата мира 2003 года. На эстафете Юкола 2009 можно было приобрести памятные марки и , посвященные этому соревнованию. В 2010 году на филателистической выставке LAPOEX 2010 в Финляндии была организована продажа марок с изображением финской ориентировщицы Минны Кауппи. Вырученные при этом средства пошли в фонд спасения озера Весиярви.

Издаются также конверты первого дня, картмаксимумы, аэрограммы; производятся спецгашения. В Советском Союзе выходили художественные маркированные конверты, посвящённые этому виду спорта (см. пример на иллюстрации выше) и отдельным соревнованиям.

Сводные данные 
Ниже приведена сводная таблица, в которой перечислены ряд выпускавшихся по теме спортивного ориентирования почтовых марок, а также некоторые другие филателистические материалы. Таблица будет дополняться по мере обнаружения новых соответствующих материалов.

См. также 
 Спорт в филателии
 Спортивное ориентирование
 Тематическая филателия

Примечания 

Филателия
Спорт в филателии